Johan Vibe henviser til:

 Johan Vibe (officer) (1637-1710) – dansk-norsk general og vicestatholder i Norge
 Johan Vibe (digter) (1748-1782) – dansk-norsk visedigter
 Johan Ludvig Nils Henrik Vibe (1840-1897) – norsk forfatter